

Patronyme 

 Truman Capote, romancier américain ;
 Truman Capote, film sorti en 2006 ;
 Raúl Capote, écrivain cubain ;
 Yoan Capote, sculpteur cubain.

Autres 
Capote peut désigner :
 capote, un chapeau de femme à brides ;
 capote, un nom donné au manteau d'un militaire des troupes à pieds de l'infanterie ;
 capote, un toit repliable en forte toile d'une voiture cabriolet ;
 en langage familier, capote. un préservatif (on parle aussi de « capote anglaise »)
 à la corrida, capote (se prononce à l'espagnole, le « e » final est prononcé comme un « é »), la cape de soie rose et de percale jaune utilisée par le torero.

Paraphone 
 Capots, l'un des noms donnés aux cagots